Kuito, comune dell'Angola
Kuito (municipio), municipalità dell'Angola
Kuito Kuanavale, comune e municipalità dell'Angola